Синнікоаре () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Кіокіш.
 Синнікоаре () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Апахіда.